Limbe steht für:

Orte:
 Limbe (Haiti)
 Limbe (Kamerun)
 Limbe (Malawi)

Sonstiges:
 Limbe (Flöte), Querflöte in der Mongolei